«Миссия невыполнима 3» () — шпионский боевик 2006 года режиссёра Дж. Дж. Абрамса, продолжение фильма «Миссия невыполнима 2» (2000) и третья по счёту часть франшизы «Миссия невыполнима». Исполнителем главной роли и одним из продюсеров является Том Круз, сыгравший специального агента Итана Ханта. В фильме также снялись Филип Сеймур Хоффман, Винг Рэймс, Мишель Монаган, Билли Крудап, Лоренс Фишберн и Джонатан Рис-Майерс.

Премьера фильма состоялась 24 апреля 2006 года в Италии, а с 3 мая картина вышла в широкий прокат в большинстве стран мира: в России и Германии — 4 мая, в США — 5 мая. За первый уикенд домашнего проката фильм собрал почти $48 млн, а общемировые сборы составили $398,5 млн. Фильм получил положительные оценки и отзывы на сайтах Imdb, Rotten Tomatoes и Metacritic.

Сюжет 
2010 год. Агент ЦРУ Итан Хант (Том Круз) уже ушёл на покой и живёт со своей невестой Джулией (Мишель Монаган). Вечером в магазине он встречает своего друга — агента Джона Масгрейва (Билл Крудап). Он даёт ему пакет с камерой и уходит. Дома Итан смотрит секретную запись на камере: его бывшая ученица Линдси Фэррис (Кери Расселл) была захвачена в плен людьми торговца оружием Оуэна Дэвиана (Филип Сеймур-Хоффман). Последний раз она была замечена в Берлине. Хант едет в аэропорт, где встречается с Лютером Стикеллом (Винг Рэймс) и двумя новыми сотрудниками — Декланом Громли (Джонатан Риз-Майерс) и Зэн (Мэгги Кью).

Они прибывают в Германию, где в заброшенном здании держат Линдси. Команда устанавливает автоматические пулемёты, и Итан отправляется выручать ученицу. Он устанавливает мини-бомбы и выручает Феррис. Лютер активирует пулемёты и начинает обстрел здания, однако Линдси и Итану отстреливаясь удаётся уйти. Зэн едва не погибает от гранаты. Прибывший Громли забирает героев на вертолёте, однако за ними посылают погоню. У Линдси Итан обнаруживает вживлённый в мозг неизвестный чип и собирается уничтожить его с помощью дефибриллятора. Ему удаётся сбить вражеский вертолёт, однако чип разрывается и Феррис умирает за одну секунду до разряда. В ЦРУ он узнаёт от своего директора Теодора Брассела (Лоренс Фишберн), что в голову Линдси был вживлён микрочип, который разорвался в мозгу и убил её. Брассел отстраняет Итана от задания.

Хант присутствует на её похоронах, после чего встречается с Лютером, который говорит, что Линдси перед смертью отправила ему микроточку, однако на ней не оказалось никакой информации. Они едут к компьютерному гению Бенджи Данну (Саймон Пегг), который говорит им, что сумел узнать об некой «Кроличьей лапке», которая нужна Дэвиану.

Итан собирает свою команду, с которой участвовал в спасении Феррис и едет в Ватикан, где должна состоятся встреча Дэвиана. Они пробираются в государство с помощью хитрости и Лютер делает Итану маску Дэвиана. Герой подстерегает злодея в туалете вместе с Декланом и вырубает его, после чего с помощью прибора меняет свой голос на голос Дэвиана и с трудом доставляет его до остальных оперативников. Вместе с Зэн они подрывают автомобиль, на котором она приехала, и всех их считают погибшими. На самолёте Хант пытается узнать у Дэвиана о «Кроличьей лапке», однако в порыве гнева едва не сбрасывает того с самолёта.

Он доставляет его в США, где под конвоем того решают доставить в тюрьму. На мосту появляется беспилотник сообщников Дэвиана и обстреливает все находящиеся на мосту автомобили. После этого прибывает вертолёт с вооружёнными солдатами и освобождает своего босса. Итан чудом выживает, сбивает из автомата беспилотник и готовится убить Дэвиана, однако у него кончаются патроны и злодей улетает. После этого тот звонит Итану и говорит, что найдёт его жену и убьёт её. Хант угоняет автомобиль и едет в больницу, где работает Джулия, однако человек Дэвиана усыпляет её и похищает. Лютер передаёт Итану обнаруженное на микроточке послание от Линдси, в котором она сообщает, что получила сведения о сотрудничестве Брассела с Дэвианом). Прибывают агенты ЦРУ и просят Итана сесть с ними. Хант отказывается ехать в управление и решает убежать, однако его ловят. Героя доставляют к Брасселу и связывают его. Брассел говорит, что тот нарушил его приказ и отправился в Ватикан, и теперь тот под арестом. Масгрейв приходит к герою и тайно передаёт ему информацию: тому надо следовать в Шанхай, где для него уже снят номер, и добыть для Дэвиана ту самую «Кроличью лапку» — контейнер с биологическим оружием, который собирался украсть террорист. После этого Масгрейв даёт Ханту отмычку и уходит. Итан освобождается и сбегает.

Он едет в Шанхай, где в номере встречает Лютера вместе с Зэн и Громли. Они придумывают план, как выкрасть «лапку». Итан добирается до здания, где её хранят, и Зэн отвлекает охрану. Вместе с Декланом она ждёт Ханта в автомобиле. План нарушается, и Итану приходится спрыгнуть со здания, но парашют не раскрывается. За ним сразу же выезжает остальная команда. Ханту удаётся невредимым приземлиться, однако чуть не теряет «лапку». Он садится в автомобиль с остальной командой и пытается оторваться от погони, однако Зэн получает ранение. Итан звонит Дэвиану и говорит, что «лапка» у него и тот назначает герою место встречи. С помощью хитрости Ханта им удаётся оторваться от погони. Они прибывают на место, где Итан прощается с друзьями и вместе с «лапкой» с прикреплённым к ней жучком уходит на встречу с людьми злодея. Его заставляют выпить снотворное, после чего Итан приходит в себя в неизвестном помещении. Ему вживляют через нос микрочип, который привёл к гибели Линдси. Деклан, Лютер и Зэн на самолёте прибывают в США, где их встречают в аэропорту вооружённые сотрудники ЦРУ вместе с Брасселом. Дэвиан начинает говорить Ханту, что не нашёл у него «кроличьей лапки» и несмотря на все мольбы Итана убивает на глазах Джулию (этот момент используется как флешфорвард в начале фильма). После этого злодей уходит, к Ханту приходит Масгрейв и снимает маску с застреленной — ей оказывается переводчица Дэвиана, которая подвела его в Ватикане. Джон говорит, что на самом деле это он подставил Брассела, а инсценировка смерти жены Итана — специально подстроена Дэвианом, и «лапка» у него. Масгрейв обещает Итану отпустить Джулию, в обмен на информацию о послании Линдси. Итан просит позвонить Джулии, чтобы убедиться что она жива, после чего вырубает Масгрейва и освобождается. Хант звонит Бенджи и просит, чтобы тот помог по телефону отследить местоположение Джулии. Бенджи направляет Итана, и тот добирается до неё. Там его встречает Дэвиан.

Дэвиан активирует взрывное устройство в голове Итана, и тот теряет силы. Ханту всё-таки удаётся вступить в драку со злодеем, и подставить его под проезжающий грузовик. Хант идёт к жене, даёт ей пистолет и просит ударить его током, чтобы отключить устройство, а затем реанимировать. Джулия включает рубильник, останавливая сердце Итана. Джулия пристреливает одного из сообщников злодея и появившегося Масгрейва. Затем она с помощью своих навыков врача возвращает мужа к жизни. Итан вместе с Джулией выходят из здания и идут по улице. Хант возвращается в США, где знакомит жену со своей командой и просит у Брассела об отпуске на медовый месяц.

В ролях

Гонорары 
 Том Круз — 75 млн $ (32 % от сборов)
 Винг Рэймс — 3 850 000 $

Примечания 

Фильмы США 2006 года
Фильмы-боевики 2006 года
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы-триквелы
Фильмы о Шанхае
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Сценарии Дж. Дж. Абрамса
Фильмы с музыкой Майкла Джаккино
Фильмы по сценариям Алекса Куртцмана и Роберто Орси